Mahmoud Salim Za'tara (Ammán, 1991. november 8. –) palesztin származású jordániai válogatott labdarúgó, az Al-Wehdat csatára.

További információk 

http://www.kooora.com/?player=62209

1991-ben született személyek
Jordán labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek